Križovljan Radovečki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cestica, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 319 stanovnika te 74 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji